Mariscal Sucre (span. für „Marschall Sucre“) steht für:

 Antonio José de Sucre, südamerikanischer Freiheitskämpfer 
 Mariscal Sucre (Fußballverein), peruanischer Fußballverein 
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (2013), den Flughafen von Quito, Ecuador
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (1960), den geschlossenen Flughafen von Quito, Ecuador
 Mariscal Sucre, späterer Name von Isla de Cuba, venezolanischer Kreuzer
 Mariscal Sucre (Carchi), Ort und Parroquia rural in der Provinz Carchi, Ecuador
 Mariscal Sucre (Guayas), Ort und Parroquia rural in der Provinz Guayas, Ecuador
 Mariscal Sucre (Quito), Stadtteil und Parroquia urbana in Quito, Ecuador